John Glover Roberts (ur. 1955) – amerykański prawnik, siedemnasty prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
 John Roberts – współorganizator i jedyny fundator festiwalu w Woodstocku w 1969. 
 John Roberts – angielski oficer, entuzjasta snookera, rzekomo przywiózł tę grę z Indii do Wielkiej Brytanii.
 John Roberts – wydawca drugiej wersji Hamleta w 1604 roku
 John Roberts (ur. 1979) – aktor